Castello di Viano ist der Name zweier Burgen in Italien:
 Castello di Viano (Fivizzano) in der Toskana und
 Castello di Viano (Viano) in der Emilia-Romagna.